Emmaste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Emmaste (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa